Il singolare del torneo di tennis Kroger St. Jude International 2000, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Magnus Larsson che ha battuto in finale Byron Black 6-2, 1-6, 6-3.

Teste di serie 

 Mark Philippoussis (terzo turno)
 Byron Black (quarti di finale)
 Vince Spadea (secondo turno)
 Chris Woodruff (terzo turno)
 Michael Chang (quarti di finale)
 Jim Courier (secondo turno)
 Wayne Ferreira (quarti di finale)
 Rainer Schüttler (terzo turno)

 Rainer Schüttler (quarti di finale)
 Maks Mirny (secondo turno)
 André Sá (quarti di finale)
 Hernán Gumy (terzo turno)
 Byron Black (finale)
 Richard Fromberg (terzo turno)
 Mikael Tillström (terzo turno)
 Magnus Larsson (Campione)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Kroger St. Jude International 2000
ATP Tour 2000